Le terme sabotage désigne notamment :

 le sabotage, action délibérée menée sur le matériel de l'ennemi, par l'obstruction de son usage et/ou sa destruction, afin d'atteindre une perte de son efficacité ;

Musique

Album 

 Sabotage, un album du groupe Black Sabbath.

Chanson 

 Sabotage, une chanson du groupe Beastie Boys ;
 Sabotage, une chanson de la chanteuse américaine Kristinia DeBarge.

Cinéma 

 Sabotage, titre original dAgent secret, un film d'Alfred Hitchcock sorti en 1936 ;
 Sabotage, un film de Tibor Takács sorti en 1996 ;
 Sabotage, un film d'action américain de David Ayer sorti en 2014.

 Télévision 
 Sabotage (The Chequered Flag), premier épisode de la saison 4 du Saint diffusé en 1965 ;
 Sabotage (Wildfire), dixième épisode de la saison 2 de L'Incroyable Hulk diffusé en 1979 ;
 Sabotage (Taxi Angels), dixième épisode de la saison 5 de Drôles de dames diffusé en 1981 ;
 Sabotage (The Bordello), huitième épisode de la saison 1 de Dynastie diffusé en 1981 ;
 Sabotage, cinquième épisode de la saison 15 d'''Alerte Cobra diffusé en 2004 ;
 Sabotage, sixième épisode de la saison 1 de Numb3rs diffusé en 2005 ;
 Sabotage, neuvième épisode de la saison 3 de Code Lyoko diffusé en 2006 ;
 Le Sabotage (Cut to the quick), dixième épisode de la saison 3 du Grand Galop diffusé en 2008 ;
 Sabotage, titre original de La Ballade de John Henry, douzième épisode de la saison 5 de Cold Case diffusé en 2008 ;
 Sabotage, titre original dÀ la dérive, seizième épisode de la saison 1 de Stargate Universe diffusé en 2010 ;
 Sabotage (Vandalism), quatorzième épisode de la saison 9 de The Office diffusé en 2013 ;
 Sabotage, onzième épisode de la saison 2 de Revenge diffusé en 2013 ;
 Le Sabotage (Horse Majeure), neuvième épisode de la saison 1 de BoJack Horseman diffusé en 2014.

 Société de production 

 Sabotage'', une société de post-production et de film d'animation.

Sports 
 Un sabotage est une statistique au baseball.

Personnalité 
 Sabotage ( - ), un rappeur et acteur brésilien.

Homonymie de titre